Stars Dance Tour — концертный тур американской актрисы и певицы Селены Гомес, и также первый в её сольной карьере. Тур был организован в поддержку нового диска «Stars Dance», и начался 14 августа 2013 года в Ванкувере, Канада, а закончился 26 ноября в Детройте, США. Селена также должна была посетить Москву, Санкт-Петербург и ещё несколько городов на Украине, но не успела вовремя оформить визу, а за несколько дней до концерта всё отменили. В январе 2014 года Селена должна была возобновить тур, но уже в Азии, однако по причине её болезни не смогла его завершить.

Сет-лист 
 «Bang Bang Bang»
 «Round & Round»
 «Like a Champion»
 «B.E.A.T.»
 «Work» (Iggy Azalea)
 «Stars Dance»
 «Write Your Name»
 «Birthday»
 «Birthday Cake» (Rihanna cover)
 «Love You Like a Love Song»
 «Love Will Remember»
 «Dream» (Priscilla Ahn)
 «Roar» (Katy Perry cover)
 «Who Says»
 «Whiplash»
 «Naturally»
 «Undercover»
 «Save the Day»
 «A Year Without Rain»
 «Come & Get It»
 «Slow Down»

Даты тура

Примечания 

Концертные туры Селены Гомес
Концертные туры 2013 года